Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Chicago 1974, facente parte del Virginia Slims Circuit 1974, ha avuto come vincitrice Virginia Wade che ha battuto in finale Rosie Casals 2-6, 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Billie Jean King (finale)
 Chris Evert (semifinali)
 Rosie Casals (finale)
 Virginia Wade (Campionessa)

 Françoise Dürr (secondo turno)
 Kathy Kuykendall (primo turno)
 Betty Stöve (quarti di finale)
 Laura Dupont (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Chicago 1974